Луче Фаббри (; 2 июля 1908, Рим — 19 августа 2000, Монтевидео) — итальянская анархистка, писательница.

Биография 
Родилась и воспитывалась в семье теоретика анархизма, борца с фашизмом — Луиджи Фаббри (1877—1935).

В раннем возрасте начала публиковаться в журнале «Pensiero e Volonta».

После прихода к власти в Италии Б. Муссолини еë отец в 1926 вынужден был эмигрировать из Италии в Южную Америку.

В 1928 Луче Фаббри получила аттестат зрелости, изучала литературу в Болонье, затем с помощью анархистов нелегально выехала из Италии в Швейцарию.

В июне 1929 встретилась с отцом в Париже. Оттуда выехала в Бельгию, а затем в Уругвай.
Сопровождала группу анархистов, которые бежали из Аргентины после покушения на президента Хосе Урибуру.

Занималась организацией помощи анархистам во время гражданской войны в Испании. Работала учителем истории в средней школе, затем в Республиканском университете в Монтевидео. Читала курс лекций по истории итальянской литературы.

Во время Второй мировой войны редактировала итальянскую версию журнала «Socialismo y Libertad» («Социализм и свобода»). 

Была в числе борцов с военной диктатурой в Уругвае в 1970—1980-х годах.

Умерла в Монтевидео.

Творчество 
Автор книг:
 Il Risorgimento (На фоне гражданской войны в Испании), написанной во время войны в Испании.
 I Canti dell’Attesa (1932),
 Camisas Negras (1935),
 19 de Julio Antología de la Revolucíon Española (по псевдонимом Luz de Alba) (1937),
 La Poesía de Leopardi (1971),
 Luigi Fabbri-Storia d’un nomo libero (не опубликована).

Автор многих брошюр, фельетонов  и статей в либертарной литературной периодике в Уругвае и Аргентине.

Примечания

Ссылки 
 Fabbri, Luce, 1908—2000
 Журнал «Аrivista anarchica». № 266 за октябрь 2000 г.

Анархо-коллективисты
Анархисты Италии
Анархисты Уругвая
Писатели Италии XX века
Писательницы Италии
Писатели Италии